André Lamandé (1886-1933), écrivain français ;
 Corneille Lamandé (1776-1837), ingénieur spécialiste des ouvrages d'art et homme politique français ;
 François Laurent Lamandé (1735-1819), ingénieur et architecte français spécialiste des ouvrages d'art ;
 Marc-Henri Lamande (né en 1955), musicien, écrivain et acteur français ;
 Pier Lamande, acteur et metteur en scène de théâtre français.

Odonyme 
 Rue Lamandé, voie du  arrondissement de Paris, du nom de François Laurent Lamandé